USS Boxer puede referirse a varios buques de la Armada de los Estados Unidos.

 fue un bergantín de 14 cañones asignado en 1815.
 fue una goleta de 10 cañones asignada en 1832.
 fue un vapor capturado por la Unión durante la Guerra Civil.
 fue un bergantín asignado en 11 de mayo de 1905.
 fue un portaaviones botado el 14 de diciembre de 1944 y asignado el 16 de abril de 1945.
 es un buque de asalto anfibio asignado el 11 de febrero de 1995 y actualmente en servicio activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos